Torrelles puede hacer referencia a:

 Torrelles de Foix, municipio de la comarca del Alto Panadés;
 Torrelles de Llobregat, nombre oficial de Torrellas de Llobregat, municipio de la comarca del Bajo Llobregat;
 Torrelles o Torrelles de la Salanca, nombres en catalán de Torreilles, municipio de la comarca francesa del Rosellón.